Srdan Kuret, slovenski hokejist in športni funkcionar, * 20. maj 1958.

Kuret je bil dolgoletni igralec HK Olimpija Ljubljana in njen kapetan med sezonama 1988/89 in 1990/91, ko se je upokojil kot hokejist in kapetanski trak predal Igorju Beribaku. Član jugoslovanske reprezentance je bil med letoma 1977 do 1988 za katero je odigral preko 100 uradnih tekem. Po končani športni karieri je začel delovati kot športni funkcionar. Bil je prvi generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije med letoma 1993 in 1996, njen podpredsednik od leta 2006 ter predsedujoči od novembra 2008 do marca 2009. Leta 2007 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih, ob njegovi ustanovitvi. Srdan Kuret je tudi tesno povezan z mednarodno hokejsko zvezo IIHF saj je bil večletni delegat HZS na kongresih IIHF.

V sezoni 2009/10 je bil športni direktor Hokejske zveze Bosne in Hercegovine in glavni trener njenih reprezentančnih selekcij. V sezoni 2011/12 je bil glavni trener ADISC v Združenih Arabskih Emiratih UAEIHA - ekipe Al Ain Theebs, Abu Dhabi, ki je sestavljala več kot polovico igralcev reprezentance UAE.

Pregled kariere

|-
| HK Tivoli
| Jugoslovanska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| -
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor Avtoprevoz
| Jugoslovanska 2.liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Maribor Avtoprevoz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Kompas Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Kompas Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Kompas Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Kompas Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Olimpija Kompas Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 5
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Pregled reprezentančne kariere
svetovna prvenstva, olimpijske igre, mednarodni turnirji, uradne prijateljske tekme

Reprezentančni nastopi za Jugoslavijo na SP

|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo
| 1978
| 
|  7
|
| 
| 
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo
| 1982
|
|  7
|
| 
| 
|
|
|-
|Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo
| 1985
|
|  7
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo
| 1987
|
|  7
|
| 
| 
|
|
|-

Svetovna prvenstva 
1978 Beograd, Jugoslavija 

Jugoslavija : Madžarska 2:4

Jugoslavija : Poljska   2:5

Jugoslavija : Italija   2:13

Jugoslavija : Norveška  1:7

Jugoslavija : Japonska  1:6

Jugoslavija : Romunija  0:11

Jugoslavija : Švica     5:3

1982 Jaca, Španija

Jugoslavija : Japonska  5:7

Jugoslavija : Španija   6:0

Jugoslavija : Madžarska 4:5

Jugoslavija : J.Koreja 22:2

Jugoslavija : Francija  9:5

Jugoslavija : Danska    7:2

Jugoslavija : Bolgarija 7:1

1985 St.Gervais-Chamonix-Megeve, Francija

Jugoslavija : Kitajska  7:3

Jugoslavija : Romunija  5:2

Jugoslavija : Danska    4:3

Jugoslavija : Francija  1:2

Jugoslavija : Bolgarija 4:0

Jugoslavija : Španija   7:1

Jugoslavija : S.Koreja  8:2

1987 Koebenhavn, Danska

Jugoslavija : Madžarska 6:2

Jugoslavija : S.Koreja  8:2

Jugoslavija : Romunija  4:4

Jugoslavija : Danska    6:6

Jugoslavija : Bolgarija 3:3

Jugoslavija : Japonska  5:5

Jugoslavija : Belgija  28:1

Mednarodni turnirji
Pondus pokal, Danska 

1978

1979

1980

1981

1982

Prijateljske tekme
1977 Berlin : 

NDR - Jugoslavija

NDR - Jugoslavija

1978 ZDA, Kanada :

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Maribor
Hokejisti HK Olimpija
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Ljubljanski športniki